Il doppio del torneo di tennis Singapore Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Mahesh Bhupathi e Leander Paes 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (finale)

 Sébastien Lareau /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Patrick Galbraith /  Brett Steven (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Singapore Open 1998